Apseudomorpha är ett släkte av kräftdjur. Apseudomorpha ingår i familjen Metapseudidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Apseudomorpha